Нижче наведено список 151 муніципалітетів департаменту Воклюз.

Воклюз

Воклюз